Тверська́ ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України і Росії. Назва — на честь російського міста Твер.

Тверська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Тверська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Тверська вулиця — вулиця в місті Харків.

Тверська вулиця — колишня назва вулиці Яскрава у місті Дніпро.
Тверська вулиця — колишня назва вулиці Райдужна у місті Кам'янське.
Тверська вулиця — колишня назва вулиці Єжи Ґедройця в місті Київ.

Тверська вулиця — вулиця в місті Іжевськ.
 Тверська вулиця — вулиця в місті Москва.
 Тверська вулиця — вулиця в місті Санкт-Петербург.
 Тверська вулиця — вулиця в місті Томськ.

Вулиці